Kralik bzw. Králík ist der Name folgender Personen:
 Kralik von Meyrswalden, böhmische Glasmacherdynastie
 Emil Kralik, Habakuk (1864–1906), österreichischer Journalist und Sozialdemokrat
 Emil Králík (1880–1946), böhmischer Architekt und Maler
 František Králík (Maler) (* 1936), tschechischer Maler
 František Králík (Handballspieler) (* 1936), tschechischer Handballer
 Gottlob Kralik von Meyrswalden (1878–1964), böhmisch-deutscher Glasfabrikant
 Dietrich Kralik von Meyrswalden (1884–1959), österreichischer Germanist
 Hanns Kralik (1900–1971), deutscher Maler und Grafiker

 Jean-Louis Kralik (1813–1892), französischer Botaniker
 Jiří Králík (* 1952), tschechischer Eishockeyspieler
 Mathilde Kralik von Meyrswalden (1857–1944), österreichische Komponistin
 Richard von Kralik von Meyrswalden (1852–1934), österreichischer Schriftsteller und Kulturphilosoph
 Štefan Králik (1909–1983), slowakischer Dramatiker
 Wilhelm von Kralik-Meyrswalden (1806–1877), böhmischer Glasfabrikant
 Willy Kralik (1929–2003), österreichischer Radio- und Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Richard-Kralik-Platz
 Králíky u Nového Bydžova (dt. Kralik), Gemeinde im Okres Hradec Králové, Tschechien